Mjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjötjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun, 
Mjötjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Mjötjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (11,02 ha)
Mjötjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Lill-Mjötjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Mjötjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,7 ha)
Mjötjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Mjötjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (1,7 ha)
Mjötjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stora Mjötjärnen, sjö i Robertsfors kommun, 
Mjötjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 723729-176677), sjö i Piteå kommun,  (5,01 ha)
Mjötjärnen (Hortlax socken, Norrbotten, 724170-175671), sjö i Piteå kommun, 
Mjötjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn